Bárka může znamenat:
 bárka – malá loďka nebo člun s vesly, někdy s pomocnou plachtou
 pilotová bárka – způsob založení konstrukce
 Bárka (píseň) – duchovní píseň
 Peter Bárka (* 1964) – bývalý slovenský fotbalista

Související články 
 Barka
 Bark

Externí odkazy